Kózki peut désigner en Pologne :
 Kózki, village du powiat de Łosice, dans la voïvodie de Mazovie
 Kózki, village du powiat de Węgrów, dans la voïvodie de Mazovie
 Kózki, village de la voïvodie d'Opole
 Kózki, village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Kózki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie